Анатолий Долгов:
 Долгов, Анатолий Иванович (1954—1992) — советский и российский футболист.
 Долгов, Анатолий Кузьмич (1917—1975) — советский военный лётчик.